horeunge kan betyde flere ting:
 Et horeunge (barn) født uden for ægteskab (i gamle dage)
 Et typografisk udtryk, herunder også Fransk horeunge

Se også
 Bastard

de:Hurenkind und Schusterjunge#Schusterjunge